Walpot ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Walpot (um 1200–1268), deutscher Fernhändler und Mitbegründer des Rheinischen Bundes von 1254. 
 Heike Walpot (* 1960 als Heike John), deutsche Verkehrspilotin, Ärztin, Leistungsschwimmerin und Raumfahreranwärterin
 Luc Walpot (* 1959), belgischer Journalist
 Heinrich Walpot von Bassenheim (auch: Henry Walpot; † 1200), erster Hochmeister des Deutschen Ordens in der Zeit von 1198 bis 1200
 Peter Walpot (1518/1521–1578), Vorsteher der mährischen Täufer

Siehe auch:
 Waldbott von Bassenheim